Bailly - największy widoczny krater na Księżycu znajdujący się na jego południowej stronie. Nazwa krateru pochodzi od Jeana Bailly'ego, francuskiego astronoma.

Satelickie kratery

Przypisy 

Kratery księżycowe